Zachary Martin est un personnage de fiction de La Vie de palace de Zack et Cody et La Vie de croisière de Zack et Cody interprété par Dylan Sprouse.

Biographie 
Fils de Carey et Kurt Martin, Zack (Zachary) est né à l'hôpital St Joseph, à Seattle, le , un Samedi, à 6h30, 10 minutes avant son frère jumeau Cody qui est né à 6h40. Dans l'épisode Partie d'échecs (saison 3) de La Vie de croisière de Zack et Cody, Cody dit être né en 1993. Cependant, dans La Vie de palace de Zack et Cody, dans l'épisode Pauvre petite fille de riche, Zack et Cody regardent une vidéo de leur naissance et disent être nés le . Son groupe sanguin est AB négatif.

Zack est également apparu sur les cross-over d'autres épisodes de Disney Channel série, tels que Phénomène Raven, Les Sorciers de Waverly Place, Hannah Montana.

Caractère 

Zachary "Zack" Martin représente typiquement le garçon pantouflart et le mauvais élève à l'école. Sa passion préférée : les filles, il en est obsédé. Il a le béguin pour la vendeuse de friandises et confiseries de l'hôtel Tipton, Maddie Fitzpatrick. Par rapport à son frère Cody il montre une immaturité frappante. Pendant tout le long de la série La Vie de palace de Zack et Cody, on le voit turbulant en accélérant les gaffes et bêtises dont il en est le premier à en chercher les idées.

Dans La Vie de croisière de Zack et Cody, il a pris plus d'assurance et de maturité en aidant Bailey Pickett avec qui il a encore le béguin dans les deux premiers épisodes de la série, mais cela ne change pas son côté farceur, chahuteur qu'il va faire observer sur le bateau S.S Tipton.

Zack et les études 
Contrairement à son frère, Zack déteste l'école. Il est souvent exaspéré par les connaissances de Cody, et il ne fait jamais ses devoirs. Il demande à Cody de les faire à sa place dans La Vie de palace de Zack et Cody. Dans la saison 1, il fait semblant d'être dyslexique, mais sa mère fini par découvrir le pot au rose. Dans saison 2, on apprend qu'il va redoubler car il n'a pas la moyenne en français. Pourtant, pendant les cours de rattrapage qu'il a eu pendant les vacances d'été on découvre qu'il est en fait intelligent. Finalement, il passe, mais même après la mésaventure, il redevient aussitôt flemmard. Dans La Vie de croisière de Zack et Cody, Cody refuse de plus en plus de l'aider dans ses devoirs, mais Zack ne lâche pas vite prise et n'hésite pas à obtenir l'aide de son frère par tous les moyens.

Zack Martin à l'hôtel Tipton 
Zack s'installe à l'hôtel Tipton à Boston (qui appartient au père de London Tipton) avec son frère Cody car sa mère, Carey Martin, est engagée comme chanteuse à l'hôtel et que leur père Kurt Martin, chanteur lui aussi, fait des tournées. M. Moseby est très souvent exaspéré par son comportement farceur et ses mauvaises blagues. Il tombe amoureux de Maddie FitzPatrick, la jeune vendeuse de confiserie, et se lie d'amitié avec London Tipton, la riche héritière de l'hôtel, ainsi qu'avec Bob, un dyslexique sympathique.

Zack Martin sur le SS Tipton 
Zack et Cody étudient sur le SS Tipton, au lycée du Seven Seas, enseignés par  Emma Tutweiller. Zack ne partage plus sa chambre avec Cody. Au début, Bailey Pickett s'est fait passer pour un garçon et partage la cabine de Zack. À la fin de l'épisode 1 saison 1, il découvre que c'est en fait une fille ainsi que M. Moseby et  Tutweiller. Il a donc sa chambre pour lui tout seul. Il essaye de séduire Bailey car il a le béguin pour elle mais quand il apprend que Cody est amoureux d'elle, il la laisse pour lui. Dans l'épisode 3 de la saison 1, Zack épuise les réserves d'argent en utilisant sa carte de crédit et celle de son frère Cody, sans l'en informer. Ils n'ont alors pas d'autres choix que de travailler. Zack travail au bar à cocktail et son frère devient garçon de bain à partir de cet épisode. Dans la saison 2, Marcus Little, un ancien rappeur prodige devient le colocataire de Zack, ainsi qu'un ami très proche. Dans la saison 3, il tombe amoureux de Maya Benett, qui travaille également au bar à cocktails. Il est sorti avec elle mais ils ont rompu.

Les amis de Zack Martin

Cody Martin 
Personnage de La Vie de palace de Zack et cody et La Vie de croisière de Zack et Cody Interprété par Cole Sprouse.

Cody Martin est le jumeau de Zack, il est né 10 minutes après lui. Pourtant, tout les oppose. Zack est désordonné et ne prête pas attention aux études. Il adore séduire les filles à bord du S.S Tipton, tandis que Cody n'est fidèle qu'à Bailey, même avant de sortir avec elle. Zack est souvent exaspéré par les connaissances de Cody, et ils trouvent ses longs monologues inutiles. Zack se sert parfois de Cody pour sortir avec une fille, ou pour qu'il fasse ses devoirs. Cody est timide, intelligent et sérieux alors que Zack est très espiègle, extraverti et fêtard. Malgré leurs différences qui créent des disputes, ils s'aiment énormément.

Woody Fink 
Personnage de La Vie de croisière de Zack et Cody. Interprété par Matthew Timmons.

Woody est désordonné, stupide et très paresseux. Il ne vit que pour la nourriture, mais il est très gentil et naïf. Il est aussi superstitieux, il déborde d'imagination à cause des multiples bandes dessinées qu'il lie. Il croit aux extraterrestres, aux fantômes et aux super-héros. Il partage la même chambre que le frère de Zack, Cody, qui ne le supporte pas. Zack lui, est très ami avec Woody, et qu'il soit repoussant ou répugnant l'importe peu. Zack aide Woody à prendre confiance en lui, et grâce à ça, Woody sort avec Addison.

London Tipton 
Personnage de La Vie de palace de Zack et Cody et La Vie de croisière de Zack et Cody. Interprété par Brenda Song.

London Tipton est une fille pourrie-gâtée, naïve. Zack et elle se connaissent depuis qu'ils vivent à l'hôtel Tipton et se retrouvent sur le S.S Tipton. Zack profite souvent de sa naïveté lorsqu'il a besoin d'argent. Il arrive à London de confondre Zack avec son frère jumeau Cody. Zack et elle sont parfois très complices et London, qui pourtant déteste venir en aide aux gens, l'aide et ment parfois pour lui.
On peut parfois croire que Zack et London sont en couple, mais ils ne se sont jamais mis ensemble.

Marcus Little 
Personnage de La Vie de croisière de Zack et Cody (saison 2 et 3). Interprété par Doc Shaw.

Ancien rappeur, il s'est fait renvoyer de sa maison de disques car il ne correspondait plus à son surnom, le petit little. Il est connu pour sa chanson, Le rap du dentiste. Dans un épisode, à Paris, il se fait voler son identité par un plus little que lui. Heureusement, à la fin, les gens se rendent compte que Marcus est le vrai Petit Little. Il est amoureux de London, mais ses sentiments ne sont pas réciproques. Il est le colocataire de Zack dans la saison 2, et ils ont des liens très étroits, même si au début, Marcus croyait que Zack se servait de lui à cause de son passé de star. Ils font souvent des farces ensemble.

Bailey Pickett 
Personnage de La Vie de croisière de Zack et Cody. Interprété par Debby Ryan.

Bailey Pickett est une jeune fille naturelle et un peu garçon manqué. Elle est très intelligente, très généreuse, plutôt espiègle et elle adore les animaux. C'est la petite amie de Cody à partir de la saison 2. Zack se moque parfois de l'apparence ou du style de Bailey. Malgré ça, ils s'aiment bien.

Maya Benett 
Personnage de La Vie de croisière de Zack et Cody (saison 3). Interprété par Zoey Deutch.

Zack est un playboy et ne reste jamais avec une fille plus d'une semaine. Aucune des filles du bateau ne refuse de sortir avec lui. Pourtant, Maya, serveuse au bar à cocktail veut limiter leur relation à de l'amitié, car elle connait le caractère de Zack alors qu'il tombe vraiment amoureux d'elle. Dans un épisode où ils sont enfermés dans un sous-marin de London qui lui sert de dressing à chaussures (saison 3) ils apprennent à mieux se connaitre et elle lui avoue le trouver mignon. Pour son anniversaire, il lui prépare une méga surprise party puis ils sortent ensemble. Dans le dernier épisode de la série, Maya avoue vouloir aller en Afrique pour étudier et fait comprendre à Zack que leur relation ne sera plus possible. Ils rompent.

Maddie Fitzpatrick 
Personnage de La Vie de palace de Zack et Cody. Interprété par Ashley Tisdale.

Jeune vendeuse de confiseries à l'hôtel Tipton dans La Vie de palace de Zack et Cody. Zack est très amoureux d'elle. Elle est aussi la meilleure amie de London. Elle n'est pas présente dans La Vie de croisière de Zack et Cody car elle tournait dans High School Musical 3 : Nos années lycée, à l'exception d'une apparition dans l'épisode 13 (Maddie en croisière) de la saison 1, où Zack doit la sauver d'un mariage forcé avec un prince de 8 ans. Maddie embrasse Zack à cet épisode pour lui donner du courage, mais ils ne sortent pas ensemble à la fin.

Personnage de Zack et Cody

it:Personaggi di Zack e Cody al Grand Hotel#Zack Martin